Gary Kubiak – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Leo Kubiak – ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense
 Małgorzata Kubiak – ex cestista polacca
 Marcin Antoni Kubiak – astronomo polacco
 Michał Kubiak – pallavolista polacco